Ча́ббак ():

 Чаббак (город) — город в штате Айдахо, Соединённые Штаты Америки.
 Чаббак, Кристин (1944—1974) — американская тележурналистка, застрелившаяся в прямом эфире.